Les Kolokotrónis sont une famille grecque du Péloponnèse, s'étant illustrée lors de la guerre d'indépendance :
 
  (père de Theódoros)
 Theódoros Kolokotrónis, héros de la guerre d'indépendance, ainsi que deux de ses fils:
 Pános Kolokotrónis (1800-1824), tué au cours de la guerre civile, gendre de Laskarina Bouboulina.
 Gennaios Kolokotronis, homme politique grec.

Voir aussi 
 , responsable à la National Basketball Association.
  à Tripoli (Grèce)

Patronyme grec